Ostrow bzw. Ostrów steht für:

 Ostrow, Stadt in Russland
 Ostrow (Cottbus), ehemaliges Dorf in Cottbus, Brandenburg
 Ostrow (Orjachowo), Dorf in Bulgarien in der Gemeinde Orjachowo

Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ostrów (Stare Juchy) im Powiat Gyżycki, bis 1945: Werder, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Ostrów Wielkopolski
 Ostrów Wielkopolski (Landgemeinde)
 Powiat Ostrowski (Großpolen)
 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Gmina Ostrów
 Ostrów (Powiat Jarosławski); siehe Radymno (Landgemeinde) #Gliederung
 Ostrów (Przemyśl), Dorf in der Landgemeinde Przemyśl
 Woiwodschaft Lebus:
 Ostrów (Sulęcin) in der Landgemeinde Sulęcin, bis 1945: Ostrow, Kreis Oststernberg, Brandenburg
 Woiwodschaft Lublin:
 Ostrów Lubelski
 Woiwodschaft Masowien:
 Ostrów Mazowiecka
 Powiat Ostrowski (Masowien)
 Woiwodschaft Podlachien:
 Ostrów (Poświętne) in der Gmina Poświętne
 Ostrów (Suraż) in der Gmina Suraż
 Woiwodschaft Westpommern:
 Ostrów (Chojna) im Powiat Gryfiński, bis 1945: Idaswalde, Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg
 Woiwodschaft Pommern:
 Ostrów (Gdańsk), Insel

Ostrow ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Olga Koloski-Ostrow (* 1949), US-amerikanische Klassische Archäologin 

Siehe auch:
 Ostrau
 Ostrava, Stadt in Tschechien
 Ostrov
 Ostriw
 Ostrowy